Herlebach, Hörlebach, Hörlenbach und Hörler Bach sind geographische Namen und Namensbestandteile:

Gewässer:
 Hörlebach (Goggenbach), rechter Zufluss des Goggenbachs (zur Kupfer) bei Goggenbach, Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Hörlebach (Nassach), rechter Zufluss der Nassach an der Maimühle von Happertshausen, Gemeinde Aidhausen, Landkreis Haßberge, Bayern

 Hörlenbach, rechter Zufluss des Finkenbachs (zum Laxbach, zum Neckar) unterhalb von Finkenbach, Stadt Oberzent, Odenwaldkreis, Hessen
 Hörler Bach, linker Zufluss der Twiste in Welda, Stadt Warburg, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Matheshörlebach (Rössbach), rechter Zufluss des Rössbachs (zum Otterbach) bei Tüngental, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Orte:
 Herlebach (Obersontheim), Weiler im Ortsteil Oberfischach der Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hörlebach (Wolpertshausen), Weiler der Gemeinde Wolpertshausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Matheshörlebach, Weiler des Stadtteils Sulzdorf, Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Sonstiges:
 Hörlebacher Landturm, Landturm der früheren Haller Landheg, bei Hörlebach (Wolpertshausen), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Höllerbach
 Hörbach
 Hörabach
 Hörlbach
 Hörlesbach